Bagneux, Aisne
 Bagneux, Allier
 Bagneux, Hauts-de-Seine
 Bagneux, Indre
 Bagneux, Marne
 Bagneux, Meurthe-et-Moselle